В статье представлен список послов СССР и России в Лаосе.

Хронология дипломатических отношений 
 23 октября 1956 г. — 26 июля 1957 г. — достигнута договоренность об установлении дипломатические отношения на уровне посольств, однако фактически они реализованы не были.
 7 октября 1960 г. — установлены дипломатические отношения на уровне посольств.
 8 октября 1960 г. — 31 августа 1962 г. — СССР осуществлял дипломатические отношения через посольство в Камбодже.
 3 марта 1962 г. — достигнута договоренность об обмене дипломатическими представителями.

Список послов

См. также 
 Российско-лаосские отношения
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Посол

Ссылки 
 Список послов СССР в Лаосе в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Лаосе

Лаос